czasopisma
 Stuff – miesięcznik

 filmy
 Stuff – film dokumentalny z 1993 roku

 utwory literackie
 Stuff – powieść Josepha Connolly'ego
 Stuff –  powieść Jeremy'ego Stronga

 muzyka – zespoły, albumy i utwory muzyczne
 Stuff – album Holly'ego McNarlanda
 Stuff – amerykański zespół muzyczny

 osoby noszące nazwisko Stuff
 Christian Stuff – niemiecki piłkarz

 osoby noszące pseudonim Stuff
 Hezekiah Leroy Gordon „Stuff” Smith – amerykański skrzypek jazzowy

Zobacz też 
 The Stuff